Les Filles de Sainte-Marthe d'Angoulême est une congrégation catholique de religieuses hospitalières fondée à Angoulême en 1662 par Hélie Guillebauld (161?-1679). Son but était de soigner les malades et instruire les jeunes filles pauvres.

Historique 
La religieuse Hélie Guillebauld fonde, avec l'aide de l'évêque d'Angoulême, la communauté des sœurs hospitalières de Sainte-Marthe pour soigner les malades. Cette communauté a desservi à la fin du  plusieurs hôpitaux de la ville d'Angoulême.

La communauté s'est réunie en 1969 à deux autres congrégations pour fonder la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marthe de Périgueux.

Voir aussi

Articles connexes 
 Marthe de Béthanie
 Couvent Sainte-Marthe de Périgueux
 Hospitalières de Sainte-Marthe de Beaune

Bibliographie

Notes et références 

Sainte-Marthe, Angouleme
Soeurs de Sainte-Marthe